Ива́н Григо́рьевич Лы́сик () — российский спидвейный гонщик. Двукратный чемпион России в командном зачёте, бронзовый призёр парного Кубка России.

Биография 
Родился в арсеньевской семье предпринимателей, занимавшихся парашютным спортом. Имеет старшего брата, старшую сестру, а также брата-близнеца Михаила, также занимавшегося спидвеем. C 11 лет вместе с братом занимался мотокроссом, став чемпионом Приморского и Хабаровского краёв. Достигнув успехов в мотокроссе, братья получили предложение попробовать себя в спидвее, и с 2009 года выступают за спидвейный клуб «Восток» из города Владивосток.

В составе «Востока» Иван Лысик дважды выиграл чемпионат России (2010 и 2015 гг.), а также становился бронзовым призёром кубка пар (2015 год) (Михаил завершил спидвейную карьеру после 2013 г.). В юниорском зачёте дважды выигрывал командное первенство (2010, 2014) и становился вице-чемпионом личного (2014).

В 2011 г. имел контракт с клубом «Локомотив», в 2012—2014 гг. — «Колеяж Равич» (оба — Первая польская лига), однако так и не провёл ни одной гонки.

Среднезаездный результат

Достижения

Примечания 

Спидвей-гонщики России